Disch ist der Familienname folgender Personen:

 George Disch (1879–1950), US-amerikanischer Baseballspieler
 Hubert Anton Disch (1821–1891), deutscher Reeder und Fabrikant
 Richard Disch (1887–1949), deutscher Kommunalpolitiker und Jurist
 Rolf Disch (* 1944), deutscher Architekt
 Steffen Disch (* 1972), deutscher Sterne- und Fernsehkoch
 Thomas M. Disch (1940–2008), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Dichter
 Wolfgang K. A. Disch (* 1937), deutscher Verleger

Sonstiges:
 Disch Promontory, Vorgebirge in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Diesch
 Dish